Список видів роду Любка:

Список, який містить 152 визнаних види роду Любка (Platanthera), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Platanthera на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Platanthera на сайті «International Plant Names Index» 
 Platanthera на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Platanthera на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Platanthera на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 
 Список видів роду Platanthera в базі даних Королівських ботанічних садів у К'ю

 
Любка
Любка